Сезон 1945 — 1-й сезон «Крыльев Советов» в чемпионате СССР и 1-й сезон во второй группе. Команда заняла первое место и завоевала право выступить в первой группе. В Кубке СССР «Крылья Советов» проиграли в 1/16 финала одноклубникам из Москвы.

События

Состав

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Результаты матчей

Кубок СССР

Результаты матчей

Кубок Куйбышевской области

Игры и голы 

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Литература

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 

 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru

1945
Крылья Советов